Deklaracja Narodów Zjednoczonych – deklaracja podpisana przez przedstawicieli 26 państw w dniu 1 stycznia 1942
 Deklaracja Waszyngtońska (1918) – deklaracja niepodległości Czechosłowacji